Кубанская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Краснодарского края.

Создана решением Священного Синода от 12 марта 2013. Главой митрополии назначен правящий архиерей Екатеринодарской епархии.

Состав митрополии 

Митрополия включает в себя 6 епархий:

Екатеринодарская епархия 
Территория включает: города Краснодар, Горячий Ключ, и Абинский, Апшеронский, Белореченский, Динской, Красноармейский, Северский районы.

Правящий архиерей — митрополит Григорий (Петров) (с 15 апреля 2021 года).

Армавирская епархия 
Территория включает: город Армавир и Гулькевичский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Успенский, Усть-Лабинский районы.

Правящий архиерей — епископ Василий (Кулаков) (с 25 августа 2020 года).

Ейская епархия 
Территория включает: Брюховецкий, Ейский, Калининский, Каневской, Кущёвский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тимашёвский, Щербиновский районы.

Правящий архиерей — епископ Павел (Григорьев) (c 28 декабря 2018 года).

Новороссийская епархия 
Территория включает: города Анапа, Геленджик, Новороссийск и Крымский, Славянский, Темрюкский районы.

Правящий архиерей — епископ Феогност (Дмитриев) (с 14 апреля 2013 года).

Сочинская епархия 
Территория включает: город Сочи и Туапсинский районы.

Правящий архиерей — епископ Герман (Камалов) (c 28 декабря 2018 года).

Тихорецкая епархия 
Территория включает: Белоглинский, Выселковский, Кавказский, Кореновский, Крыловский, Новопокровский, Павловский, Тбилисский, Тихорецкий районы.

Правящий архиерей — епископ Стефан (Кавтарашвили) (c 25 февраля 2014 года).

Митрополиты 
 Исидор (Кириченко) (12 марта 2013 — 8 августа 2020)
 Павел (Пономарёв) (25 августа 2020 — 15 апреля 2021)
 Григорий (Петров) (с 15 апреля 2021)

Примечания

Ссылки 
 Кубанская митрополия на сайте Патриархия.Ru.
 В пределах Краснодарского края образована Кубанская митрополия, включающая Екатеринодарскую, Армавирскую, Ейскую, Новороссийскую и Тихорецкую епархии

 
Митрополии Русской православной церкви
Появились в 2013 году в России